Horns kyrka kan syfta på:
Horns kyrka, Östergötland – en kyrka sydost om Kisa i Linköpings stift
Horns kyrka, Västergötland – en kyrka norr om Skövde i Skara stift